Меркуриалий (умер ок. 406 года) — святой епископ Форлийский. Дни памяти — 23 мая, 30 апреля, 26 октября (обретение мощей).

Святой Меркуриалий  (, ) был епископом Форли, Романья. Участник  в Римини в 359 году, святой Меркуриалий был ревностным борцом против язычества и арианства.

Согласно одному из преданий, святой был первым епископом Форли. Он избавил город от дракона. Его изображают подобно великомученику Георгию Победоносцу.

Монастырь и собор в Форли носят его имя.

Примечания

Ссылки 
 Образ

Персоналии по алфавиту
Христианские святые V века
Умершие в 406 году
Святые по алфавиту
Драконоборцы
Святые Эмилии-Романьи
Католические святые
Епископы IV века